Симончелли () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Симончелли, Давиде (род. 1979) — итальянский горнолыжник.
 Симончелли, Марко (1987—2011) — итальянский мотогонщик.
 Симончелли, Стефано (1946—2013) — итальянский фехтовальщик.